Orgel von St. Marien steht für:
 Orgel von St. Marien (Buttforde), die Orgel der St.-Marien-Kirche im Wittmunder Stadtteil Buttforde
 Orgel von St. Marien (Scharnebeck), die Orgel der Kirche St. Marien in Scharnebeck im Landkreis Lüneburg
 Orgel der Pfarrkirche St. Marien (Göttingen), die Orgel der Pfarrkirche St. Marien in Göttingen
 Orgel der St.-Marien-Kirche (Barth), die Orgel der St.-Marien-Kirche in Barth im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Orgeln der St.-Marien-Kirche (Stralsund), die Orgeln der St.-Marien-Kirche in Stralsund